Alexander Hume (1558-1609), Engels dichter en geestelijke
Alexander Hume (1693-1765), Engels koopvaarder, gouverneur en parlementslid